Hans Leu ist der Name folgender Personen:

* Hans Leu der Ältere (um 1460–1507), Schweizer Maler
 Hans Leu der Jüngere (um 1490–1531), Schweizer Maler 
 Hans Leu (1896–1954), Schweizer Architekt, siehe Bräuning, Leu, Dürig
 Hans C. Leu (1930–2017), Schweizer Hotelier

Siehe auch:
 Johann Jacob Leu (auch Hans Jacob Leu; 1689–1768), Schweizer Enzyklopädist, Bankier und Politiker